Melocystis circumcincta är en snäckart som först beskrevs av Cox 1868.  Melocystis circumcincta ingår i släktet Melocystis och familjen Helicarionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
circumcincta